Famous Last Words kan henvise til flere ting:
Famous Last Words (sang) – en sang af My Chemical Romance fra albummet The Black Parade
...Famous Last Words... – et album af Supertramp
Famous Last Words (album) – et album af Al Stewart